Солоновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Солоновский сельсовет — в Волчихинском районе Алтайского края.
 Солоновский сельсовет — в Новичихинском районе Алтайского края.
 Солоновский сельсовет — в Смоленском районе Алтайского края.